Rizalia är ett släkte av svampar. Rizalia ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rizalia